Кирсадж () — имя собственное; распространено в виде названий.
 «Кирсадж» — американский броненосец береговой обороны конца XIX века.
 Броненосцы типа «Кирсадж» — серия из двух эскадренных броненосцев, построенных для ВМФ США.